Хардиман:
 Хардиман, Олинка — Олинка Хардиман (фр. Olinka Hardiman; 16 января 1960, департамент Вар) — французская порноактриса
 Хардиман, Ронан — ирландский композитор, знаменитый саундтреками, написанными к танцевальным шоу Майкла Флэтли.